

Антропоніми 
Мартос — прізвище

 Мартос Борис Миколайович (1879—1977) — громадсько-політичний діяч, учений-економіст, кооператор і педагог, голова Ради Міністрів УНР
 Мартос Іван Петрович (1754—1835) — український скульптор
 Мартос Олексій Іванович (1790—1842) — історик, син скульптора Івана Мартоса
 Мартос Іван Романович (1760—1831) — діяч масонського руху, вихованець Київської Академії, кабінет-секретар К. Розумовського
 Мартос Микола Миколайович (1858—1933) — уродженець Полтави, російський воєначальник, генерал від інфантерії

Ойконіми 
 Мартос  — муніципалітет в Іспанії

Див. також 
 Мартоси — козацький старшинський рід
 Борис Мартос — монета Національного банку України
Українські прізвища